Ondřej Kaše, född 8 november 1995, är en tjeckisk professionell ishockeyforward som spelar för Anaheim Ducks i NHL. Han har tidigare spelat på lägre nivåer för San Diego Gulls i AHL och Piráti Chomutov i Extraliga.

Kaše draftades i sjunde rundan i 2014 års draft av Anaheim Ducks som 205:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Ondrej Kase NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Ondrej Kase hockey statistics and profile at hockeydb.com
Ondrej Kase – player profile at The Hockey News

Spelare i Anaheim Ducks
Spelare i San Diego Gulls (2015–)
Spelare i Piráti Chomutov
Tjeckiska idrottare under 2000-talet
Tjeckiska ishockeyspelare
Levande personer
Födda 1995
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2014
Spelare i SK Kadaň
Spelare valda av Anaheim Ducks i NHL Entry Draft